Блу-Ривер (; ) — англоязычный топоним.

Реки 
США
  — в Индиане, приток Огайо.
  — в Канзасе и Миссури, приток Миссури.
  — в Колорадо, приток Колорадо.
  — в Оклахоме, приток Ред-Ривер.
  — в Орегоне, приток .

Прочие страны
  — в Новой Зеландии, приток Макароры.

Населённые пункты США 
  —  в Висконсине.
  — городок в Колорадо.
  — название нескольких тауншипов в Индиане.

См. также 

 Биг-Блу-Ривер
 
 Блу-Крик
 Блу и Ривер
 Голубая река
 Синяя (река)
 Янцзы — река в Китае, в XIX веке в Европе широко известная под названием «Голубая река»
 Риу-Азул — муниципалитет в Бразилии, с португальского языка дословно переводится как «Голубая Река»